Oak Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak Park (Californië)
Oak Park (Georgia)
Oak Park (Illinois)
Oak Park (Indiana)
 Michigan
Level Park-Oak Park in Calhoun County
Oak Park in Oakland County